Лукас Ойл Стэдиум () — стадион с раздвижной крышей, находящийся в Индианаполисе, штат Индиана. Стадион знаменит своим большим открытием 16 августа 2008 года. Этот стадион стал домашней ареной для клуба Национальной футбольной лиги — «Индианаполис Колтс», заменив «RCA Dome».

Примечания

Ссылки 

 Official website
 Lucas Oil Stadium page at Ballparks.com
 Indiana Stadium and Convention Building Authority
 ISCBA High-Quality Webcam
 Emporis Buildings Site Info
 IndyStar.com Webcam
 Link to High Quality Pictures Inside Lucas Oil Stadium
 Lucas Oil Stadium construction pictures

Индианаполис Колтс
Стадионы для американского футбола в США
Баскетбольные арены США
Спортивные сооружения Индианаполиса